Comitatul Beckham sau Beckham County (în engleză) se poate referi la următoarele comitate din Statele Unite ale Americii,

Comitate din Statele Unite 

 Comitatul Beckham, statul  -- (Formate KY -- Categorie și format), un fost comitat al statului, dezmembrat în 1904 și
 Comitatul Beckham, statul  -- (Formate OK -- Categorie și format)

Ambele comitate au fost denumite după J. C. W. Beckham, politician care a servit ca Guvernator de Kentucky și membru al Senatului Statelor Unite din partea statului Kentucky.

Alte articole similare 

 Beck (dezambiguizare)
 Beckham (dezambiguizare)

Dezambiguizare
Nume proprii